Фолькер Буфье (; ) — германский политик, член ХДС, премьер-министр Гессена (с 2010).

Биография 
В 1970 году окончил  Гердера в Гисене, поступил на юридический факультет Гисенского университета и в 1975 году сдал первый государственный экзамен по праву, а в 1977 году — второй. Занимался любительским боксом, состоял в национальной молодёжной сборной команде по баскетболу.

Имеет частную юридическую практику в адвокатском и нотариальном бюро Bouffier & Wolf.

С 1999 года — депутат ландтага Гессена, а также министр внутренних дел и спорта Гессена.

31 августа 2010 года ландтаг Гессена утвердил Буфье в должности премьер-министра голосами 66 депутатов ХДС и СвДП (всего депутатов — 116).

С 1 ноября 2014 по 31 октября 2015 года — председатель бундесрата Германии.

Семья 
Жена — Урсула, у супругов двое сыновей — Фредерик и Фолькер-младший (от первого брака также есть дочь Нина, работает учителем).

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Выпускники Гиссенского университета
Юристы Германии
Члены Христианско-демократического союза Германии
Депутаты ландтага Гессена
Премьер-министры Гессена
Председатели бундесрата Германии